Joan Costa i Casals (1882-1942), compositor català
 Joan Costa i Climent (Castelló de la Plana, 1965), economista i polític, ministre espanyol de Ciència i Tecnologia (2003-2004)
 Joan Costa i Deu (Sabadell 1883 - Gènova 1938), periodista i escriptor
 Joan Costa i Font (Palafrugell, 1911 - València, 1985), futbolista